Пролета́рская улица — улица в Центральном районе города.

До 1920 года имела название Фельдмаршальская в честь одного из владельцев Гомеля фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. Улица начинается от центральной площади города — площади Ленина и заканчивается у улицы Фрунзе. Протяжённость 1150 метров. Пересекает улицу Гагарина. Является одной из старейших улиц города, указана на его карте начала XIX века.

На улице расположены 
 педагогическое училище
 научно-исследовательский институт лесного хозяйства
 областной комитет Красного Креста общества
 Гомельский дворцово-парковый ансамбль

Пересекает улицы 
 Фрунзе 
 Гагарина
 Моисеенко
 Площадь Ленина

См. также 
 Список улиц Гомеля

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.
 Гомель. Атлас. — Мн.: Белкартография, 2005. — 41 с.

Улицы Гомеля
Центральный район (Гомель)